SNI steht für:

 Server Name Indication, eine Technik bei der TLS-Verschlüsselung
 Serviço Nacional de Inteligência, ein osttimoresischer Nachrichtendienst
 Siemens Nixdorf Informationssysteme, ein ehemaliger deutscher Universalanbieter in der Informationstechnik
 Sistema Nacional de Investigadores, mexikanisches Forschungsinstitut

SNi steht für:
 einen Reaktionsmechanismus in der organischen Chemie, siehe Nukleophile Substitution#SNi-Mechanismus

Abkürzung